Македонская девушка () — македонская (Республика Македония) песня, написанная македонским поэтом и композитором Йонче Христовским в 1964 году.

Текст песни

Примечания

Ссылки 
 Sheet Music — (8Notes)
 Traditions unite nations — Pirin
 Evansville Folkdancers
 Performed by famous guitarist Martha Masters

Народные песни Северной Македонии